Paso Ancho kan syfta på följande platser:

Mexiko 

 Paso Ancho, Oaxaca, ort, Santa María Huatulco, 
 Paso Ancho, Michoacán de Ocampo, ort, 

Robotskapade Mexikoförgreningar